Jan Filip – czeski piłkarz ręczny
 Jan Filip – czeski historyk
 Jan Filip – książę Saksonii-Altenburga
  – czeski esperantysta